Тондерн () — власна назва.

Топоніми

Тондерн — німецька назва Тендера.

Тондернський повіт — у 1867—1920 роках.
 Південний Тондерн — повіт у 1920—1970 роках.